Voici la liste des personnes décédées lors des 500 miles d'Indianapolis, que ce soit en course ou aux essais.

Indianapolis